Rudá Soňa může být:

 Rudá Sonja – film z roku 1985
 Rudá Soňa – postava novely R. E. Howarda Stín supa z roku 1934